Příjmení Pugh má více nositelů:

 Derek Pugh (1926–2008), britský atlet, který běhal hladkou čtvrtku
 Florence Pughová (* 1996), britská herečka
 Vernon Pugh (1945–2003) byl velšský ragbista

Externí odkazy